Чэн — две китайские фамилии (кланы). Вьетнамское произношение — Чань (Thành).

成 (Chéng) — «успех».

程 — гл. «проявляться».

Известные носители фамилии 

 Чэн, Адам (род. 1947) — популярный гонконгский актёр телевидения и кино, а также cantopop-певец.
 Чэн Вэнь (род. 1989) — китайский легкоатлет, призёр Азиатских игр.
 Чэн-ди (кит. 孝成帝, пиньинь xiàoxuāndi, палл. Сяосюань-ди, личное имя Лю Ао кит. 劉驁, пиньинь Liú'áo, палл. Лю Ао, 51 до н. э. — 7 до н. э.) — двенадцатый император династии Хань в Китае, правил с 33 до н. э. до 7 до н. э.
 Чэн И (кит. 程颐, пиньинь Chéng Yí) (1033, Лоян — 1107). Философ, педагог, один из основоположников неоконфуцианской школы ли сюэ («учение о принципе»).
 Чэн Лун 成龍 — псевдоним Джеки Чана, при рождении Чэнь Ганшэ́н, кит. 陳港生, что значит «рождённый в Гонконге»; и Фан Шилу́н (подлинное семейное имя, возвращённое через много лет после рождения); род. 1954) — гонконгский актёр.
 Чэн Маоюнь — китайский композитор и профессор
 Чэн Мин — китайский стрелок из лука, призёрка Олимпийских игр.
 Чэн Сяодун — китайский режиссёр, постановщик трюков и клипмейкер.
 Чэн Фэй (; род. 1988) — китайская гимнастка, олимпийская чемпионка 2008 года.
 Чэн Хао (кит. трад.程顥, упрощ. 程颢. Чэн Бочунь, Чэн Миндао, Миндао сяньшэн — господин Миндао). (1032, Лоян — 1085). Философ, педагог, один из основоположников неоконфуцианской школы ли сюэ («учение о принципе»). Брат Чэн И.
 Чэн Хуэй (род. 1973) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Чэн Шигуан, Павел — католический прелат, епископ Тайнаня с 7 июня 1966 года по 3 декабря 1990 год.
 Чэн Шуан — китайская фристайлистка, участник Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.
 Чэн Яньцю (; 1904—1958) — исполнитель ролей женского амплуа «дань» в Пекинской опере.
 Чэн Яодун — китайский футболист, защитник, игрок сборной Китая по футболу.
 А Чэн — китайский писатель.

См. также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 Чэнь